Vitrac puede referirse a: 

 Vitrac, comuna francesa situada en Dordoña; 
 Vitrac, comuna francesa situada en Cantal; 
 Vitrac, comuna francesa situada en Puy-de-Dôme; 
 Vitrac-en-Viadène, comuna francesa en la región de Mediodía-Pirineos;  
 Vitrac-Saint-Vincent, comuna francesa en la región de Poitou-Charentes;  
 Vitrac-sur-Montane, comuna francesa en la región de Lemosín; o 
 Vi-trac, Video Track, Empresa de Telecomunicaciones en México.